Famille Maksoutov, en russe : Максутов. Famille de la noblesse russe dont sont issus plusieurs personnalités célèbres : 

Piotr Ivanovitch Maksoutov, comte élevé au rang de prince pour bravoure au combat;
Pavel Petrovitch Maksoutov, kontr-admiral russe, gouverneur de Taganrog fils du précédent;
Dmitri Petrovitch Maksoutov, contre-amiral, gouverneur de l'Alaska russe, frère du précédent;
Alexandre Petrovitch Maksoutov, frère du précédent;
Dmitri Dmitrievitch Maksoutov, astronome et opticien soviétique, petit-fils de Dmitri Petrovitch Maksutov.

Famille noble russe